La  pharaonique, inaugurée par le règne de son fondateur , est une dynastie d'origine libyenne (berbère) qui gouverna l'Égypte, des environs de 945 à 715 avant notre ère, en parallèle, durant le dernier siècle de son existence, avec les  et s, d'origines libyennes aussi, et la , koushite, qui causera leur chute pour ouvrir une nouvelle - bien que brève - période d'unité.

Les Libyens, de la tribu des Mâ(chaouach) (ou Mâ), sont déjà bien implantés dans le delta du Nil lorsque, à la chute de ,  prend le pouvoir et se fait proclamer pharaon.

On qualifie souvent cette dynastie de « bubastite » (de la ville de Bubastis), mais bien qu'elle fût la ville d'origine du fondateur de cette dynastie, et même si ses successeurs y agrandirent le grand temple de Bastet, il semble que le palais royal se trouvait toujours à Tanis, où étaient enterrés les rois. Durant cette période, la capitale administrative demeure à Memphis.
 
Ces libyens n'ont en effet jamais totalement perdu leurs mœurs d'origines : ils installent notamment des fiefs, sortes de chefferies, à travers le delta pour les membres de la famille royale. Le delta s'émiette ainsi jusqu'à ce qu'un membre de la famille fonde une dynastie parallèle, la . On assiste à l'apparition de nouveaux royaumes dans la Basse-Égypte, Hérakléopolis, Hermopolis et Lycopolis (Assiout), généralement inclus dans la .
 
Une autre tribu libyenne, les Libous, s'installe, depuis Saïs, dans la frange occidentale du delta à partir du milieu de la dynastie (sous ). Elle est probablement à l'origine de la . Il y a parfois plus de cinq chefs différents à travers le pays. C'est « l'anarchie libyenne », à laquelle le roi Piânkhy () mettra un terme.

L'arbre généalogique de la  est par conséquent très complexe et incomplet, et lié en partie avec celui de la . Ne sont représentés que les acteurs majeurs connus de la dynastie. Les filiations incertaines ou hypothétiques sont en pointillés. Les noms féminins sont indiqués en italique.

Notes et références 

Index égyptologique
XXIIe dynastie égyptienne
22
Histoire de la Libye antique